Dreux fut le lieu de plusieurs batailles et sièges :

Les sièges 
La ville a été assiégée au moins six fois  :
 Le siège de Dreux vers l'an 1000 par Richard II duc de Normandie
 Le siège de Dreux en 1188 par Henri II d'Angleterre
 Le siège de Dreux en 1412 par les Bourguignons pendant la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons.
 Le siège de Dreux en juillet 1421 par Henri V d'Angleterre
 Le siège de Dreux en 1590 par Henri IV de France
 Le siège de Dreux en 1594 de nouveau par Henri IV de France

Les batailles 
 La bataille de Dreux en 1562  entre l’armée catholique et royale de Catherine de Médicis, régente et comtesse de Dreux, et les troupes protestantes du prince Louis de Condé et de l’amiral de Coligny.
 La bataille devant Dreux, entre Français et Prussiens, pendant la guerre franco-allemande de 1870. Un odonyme de Dreux (rue du 17-Novembre) rappelle cet évènement.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des sièges

Bibliographie 
 

Dreux
Histoire d'Eure-et-Loir